Onderdistrict in Indonesië
 Manding (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Manding (Temanggung), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Manding (Pucang Laban), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java